M93 может обозначать:

 M93 — рассеянное звездное скопление в созвездии Кормы.
 Застава M93 — сербская крупнокалиберная снайперская винтовка производства компании «Застава Оружје»
 Застава M93 — сербский автоматический гранатомёт производства компании «Застава Оружје», клон советского гранатомёта АГС-17
 M93 — австро-венгерский унитарный винтовочный патрон.